Alejandro Elordi (...-...) – calciatore argentino
 Jacob Elordi (1997) – attore australiano